Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија I 2004. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играли су се у Ослу (Норвешка).

 се пласирала на Светско првенство у хокеју на леду 2005.

 је испала у Дивизију II.

Група Б 
Мечеви групе Б играли су се у Гдањску (Пољска).

 се пласирала на Светско првенство у хокеју на леду 2005.

 је испала у Дивизију II.

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2004.
 Светско првенство у хокеју на леду 2004 — Дивизија II

Спољашње везе 

 Сајт Светске хокејашке федерације
 Комплетни резултати на Passionhockey.com

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Норвешкој
Хокеј на леду у Пољској
Хокеј на леду у 2004.
Спорт у 2004.